En Pologne, Józefów peut désigner :

 une gmina : Józefów, dans la voïvodie de Lublin
 deux villes :
 Józefów, ville du powiat d'Otwock, dans la voïvodie de Mazovie
 Józefów, ville du powiat de Biłgoraj, dans la voïvodie de Lublin

 de nombreux villages :
 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Józefów, village du powiat de Mielec
 Józefów, village du powiat de Stalowa Wola

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Józefów, village de la gmina de Godziesze Wielkie
 Józefów, village de la gmina de Lisków
 Józefów, village de la gmina de Opatówek
 Józefów, village du powiat de Krotoszyn
 Józefów, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski
 Józefów, village du powiat de Pleszew
 Józefów, village de la gmina de Dobra
 Józefów, village de la gmina de Władysławów

 dans la voïvodie de Łódź :
 Józefów, village de la gmina de Bełchatów
 Józefów, village de la gmina de Drużbice
 Józefów, village du powiat de Brzeziny
 Józefów, village du powiat de Kutno
 Józefów, village du powiat de Łask
 Józefów, village du powiat de Łęczyca
 Józefów, village du powiat d'Opoczno
 Józefów, village de la gmina de Poddębice
 Józefów, village de la gmina de Zadzim
 Józefów, village de la gmina de Kodrąb
 Józefów, village de la gmina de Ładzice
 Józefów, village de la gmina de Przedbórz
 Józefów, village du powiat de Rawa
 Józefów, village du powiat de Sieradz
 Józefów, village du powiat de Skierniewice
 Józefów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Józefów, village du powiat de Wieluń
 Józefów, village du powiat de Wieruszów
 Józefów, village du powiat de Zgierz

 dans la voïvodie de Lublin :
 Józefów, village du powiat de Chełm
 Józefów, village de la gmina de Gorzków
 Józefów, localité de la gmina de Krasnystaw
 Józefów, village du powiat de Lublin
 Józefów, village du powiat de Łuków
 Józefów, village de la gmina de Mełgiew
 Józefów, village de la gmina de Piaski
 Józefów, village du powiat de Włodawa

dans la voïvodie de Lubusz
 Józefów, village 

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Józefów, village de la gmina de Górzno
 Józefów, village de la gmina de Żelechów
 Józefów, village de la gmina de Goszczyn
 Józefów, village de la gmina de Nowe Miasto nad Pilicą
 Józefów, village de la gmina de Pniewy
 Józefów, village du powiat de Legionowo
 Józefów, village du powiat de Lipsko
 Józefów, village du powiat de Mińsk
 Józefów, village du powiat de Radom
 Józefów, village de la gmina de Kampinos
 Józefów, village de la gmina de Dąbrówka
 Józefów, village de la gmina de Strachówka
 Józefów, village de la gmina de Zwoleń
 Józefów, village de la gmina de Tczów
 Józefów, village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie d'Opole
 Józefów, village